Bernard Destremau (1917-2002), joueur de tennis et homme politique français, fils de Félix ;
 Emmanuelle Destremau, actrice, réalisatrice, autrice, compositrice et chanteuse française, arrière-petite-fille de Maxime ;
 Félix Alexis Destremau (1868-1945), général français ;
 Jean-Baptiste Destremau (né en 1968), écrivain français, arrière-petit-fils de Maxime ;
 Maxime Destremau (1875-1915), lieutenant de vaisseau célèbre pour son action décisive à la bataille de Papeete, frère de Félix ;
 Patrick Destremau (né en 1960), général de corps d’armée français, arrière-petit-fils de Félix ;
 Pierre-Arnaud Destremau (1928-2004), flûtiste et compositeur français, petit-fils de Maxime ;
 Pierre Destremau (1906-1971), capitaine de vaisseau, fils de Maxime ;
 Sébastien Destremau (né en 1964), navigateur et skipper français, arrière-petit-fils de Maxime.
 Ségolène Destremau (née en 1978), autrice du livre Malak, arrière petite fille de Maxime.

Références

Bibliographie 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français